Георгий Дмитриевич Белоновский (5 марта 1875 года, Лубны, Полтавская губерния, Российская империя — 25 июля 1950 года, Ленинград, СССР) — российский и советский , эпидемиолог, член-корреспондент АН СССР (1929).

Биография 

Родился 5 марта 1875 года в Лубнах Полтавской губернии.

В 1899 году окончил Императорскую медико-хирургическую академию.

В 1902 году защитил докторскую диссертацию «О влиянии специфической гемолитической сыворотки на искусственное и естественное малокровие».

С 1905 по 1907 годы — работа за границей, в лаборатории И. И. Мечникова в Институте Пастера (Париж), в лабораториях Ю. Моргенрота и Э. Сальковски (Берлин), Э. Маральяно (Генуя), А. Райта (Лондон).

С 1907 по 1921 годы — заведующий лабораторией Морского госпиталя в Кронштадте.

С 1908 года — приват-доцент, а с марта 1917 года — профессор, заведующий кафедрой бактериологии Императорского клинического института Великой княгини Елены Павловны, в 1924 году институт получил новое название — Ленинградский государственный институт для усовершенствования врачей (ЛенГИДУВ).

В 1929 году избран членом-корреспондентом Академии Наук СССР.

В 1936 году стал деканом санитарно-гигиенического факультета института.

14 августа 1938 г. — арест по обвинению в участии в контрреволюционной диверсионно-террористической организации микробиологов; постановлением от 19 ноября 1939 года обвинение было снято, принято решение о прекращении дела, был освобожден, был восстановлен в должности профессора ЛенГИДУВ.

Возглавлял кафедру бактериологии и эпидемиологии (с 1938 г. — кафедра микробиологии) ЛенГИДУВ до конца своей жизни.

Умер 25 июля 1950 года в Ленинграде, похоронен на Большеохтинском кладбище.

Научная деятельность 

Автор более 60 научных трудов по эпидемиологии, проблемам иммунитета и медицинской бактериологии, в том числе ряда работ по экспериментальному обследованию чумы.

Основные труды посвящены вопросам химиовакцинотерапии, изучению клеточного иммунитета, предложил метод иммунизации против скарлатины путем пульверизации вирус-токсина (1927).

Ему принадлежит первое в СССР (совместно с В. А. Таранухиным, 1918) сообщение о том, что возбудителем гриппа является не палочка Пфейффера, а вирус.

Описал первый опыт применения противобрюшно-тифозных прививок в России, выдвинул гипотезу о том, что возбудителем гриппа является фильтрующийся вирус, был одним из главных инициаторов кальметтизации (противотуберкулезной вакцинации для новорожденных) в СССР.

Принимал участие в борьбе с эпидемиями: цинги (1899 г., Поволжье), холеры (1908—1910 гг., Кронштадт), чумы (1917 г., Трапезунд), сыпного и возвратного тифа (1918—1922 гг., Одесса).

Награды 
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1935)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 
 Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера 
 Бессмертный барак 
 Петербургский некрополь 

Выпускники Императорской медико-хирургической академии
Преподаватели Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования
Эпидемиологи СССР
Похороненные на Большеохтинском кладбище